Ю́рий Никола́евич Но́виков: Новиков, Юрий Николаевич (род. 1954) — советский хоккеист, тренер.
 Новиков, Юрий Николаевич (род. 1958) — советский легкоатлет, преподаватель.